Csehország
 Horní Lhota, település az Ostravai városi járásban
 Horní Lhota, település a Zlíni járásban